Mensi von Klarbach ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Mensi von Klarbach (1854–1933), österreichischer Journalist und Schriftsteller 
 Daniel Mensi von Klarbach (1781–1863), österreichischer Verwaltungsbeamter 
 Franz Mensi von Klarbach (1854–1935), österreichischer Verwaltungsbeamter und Historiker 
 Karl Mensi von Klarbach († 1879), österreichischer Verwaltungsbeamter